Mackenzie je lahko:

Priimek 
 David Alexander Laurance Mackenzie, britanski general
 John Alexander Mackenzie, britanski general
 John Percival MacKenzie, kanadski general (1884–1961)

Geografski pojem 
 Mackenziejeva reka (angleško Mackenzie River), reka v Kanadi
 Mackenziejevo gorovje (angleško Mackenzie Mountains), gorovje v Kanadi

Drugo 
 USS Mackenzie, ime več plovil Vojne mornarice ZDA